Tenisový turnaj ATP Open de Nice Côte d’Azur 2011 se konal ve dnech 16. – 21. května ve francouzském Nice venku na antukových dvorcích. Turnaj patřil do kategorie ATP World Tour 250 series a byl součástí ATP World Tour 2011. Odměny činily 398 250 EUR.

Dvouhra

Nasazení hráčů 
První čtyři nasazení měli volný los do druhého kola.
  David Ferrer (čtvrtfinále)
  Tomáš Berdych (semifinále)
  Nicolás Almagro (vítěz)
  Andy Roddick (odstoupil)
  Alexandr Dolgopolov (semifinále)
  Marcos Baghdatis (1. kolo)
  Serhij Stachovskyj (2. kolo)
  Fabio Fognini (1. kolo)

 Pavouk 
 Finálová fáze 

 Horní polovina 

 Dolní polovina 
{{Pavouk 16-3
| RD1=První kolo
| RD2=Druhé kolo
| RD3=Čtvrtfinále
| RD4=Semifinále

| RD1-seed01=6
| RD1-team01= M Baghdatis
| RD1-score01-1=63
| RD1-score01-2=2
| RD1-score01-3=
| RD1-seed02=WC
| RD1-team02= J Benneteau
| RD1-score02-1=7
| RD1-score02-2=6
| RD1-score02-3=

| RD1-seed03=
| RD1-team03= P Andújar
| RD1-score03-1=5
| RD1-score03-2=
| RD1-score03-3=
| RD1-seed04=
| RD1-team04= G Dimitrov
| RD1-score04-1=0r
| RD1-score04-2=
| RD1-score04-3=

| RD1-seed05=Q
| RD1-team05= A Haider-Maurer
| RD1-score05-1=7
| RD1-score05-2=3
| RD1-score05-3=0
| RD1-seed06=
| RD1-team06= C Berlocq
| RD1-score06-1=5
| RD1-score06-2=6
| RD1-score06-3=6

| RD1-seed09=8
| RD1-team09= F Fognini
| RD1-score09-1=6
| RD1-score09-2=3
| RD1-score09-3=3
| RD1-seed10=WC
| RD1-team10= E Gulbis
| RD1-score10-1=3
| RD1-score10-2=6
| RD1-score10-3=6

| RD1-seed11=
| RD1-team11= O Rochus
| RD1-score11-1=2
| RD1-score11-2=65
| RD1-score11-3=
| RD1-seed12=
| RD1-team12= D Istomin
| RD1-score12-1=6
| RD1-score12-2=7
| RD1-score12-3=

| RD1-seed13=
| RD1-team13= S Devvarman
| RD1-score13-1=3
| RD1-score13-2=67
| RD1-score13-3=
| RD1-seed14=
| RD1-team14= A Mannarino
| RD1-score14-1=6
| RD1-score14-2=7
| RD1-score14-3=

| RD2-seed01=WC
| RD2-team01= J Benneteau
| RD2-score01-1=3
| RD2-score01-2=4
| RD2-score01-3=
| RD2-seed02=
| RD2-team02= P Andújar
| RD2-score02-1=6
| RD2-score02-2=6
| RD2-score02-3=

| RD2-seed03=
| RD2-team03= C Berlocq
| RD2-score03-1=7
| RD2-score03-2=4
| RD2-score03-3=3
| RD2-seed04=3
| RD2-team04= N Almagro
| RD2-score04-1=65
| RD2-score04-2=6
| RD2-score04-3=6

| RD2-seed05=WC
| RD2-team05= E Gulbis
| RD2-score05-1=6
| RD2-score05-2=4
| RD2-score05-3=6
| RD2-seed06=
| RD2-team06= D Istomin
| RD2-score06-1=3
| RD2-score06-2=6
| RD2-score06-3=3

| RD2-seed07=
| RD2-team07= A Mannarino
| RD2-score07-1=1
| RD2-score07-2=4
| RD2-score07-3=
| RD2-seed08=2
| RD2-team08= T Berdych
| RD2-score08-1=6
| RD2-score08-2=6
| RD2-score08-3=

| RD3-seed01=
| RD3-team01= P Andújar
| RD3-score01-1=1
| RD3-score01-2=4
| RD3-score01-3=
| RD3-seed02=3
| RD3-team02= N Almagro
| RD3-score02-1=6
| RD3-score02-2=6
| RD3-score02-3=

| RD3-seed03=WC
| RD3-team03= E Gulbis
| RD3-score03-1=1
| RD3-score03-2=4
| RD3-score03-3=
| RD3-seed04=2
| RD3-team04= T Berdych
| RD3-score04-1=6
| RD3-score04-2=6
| RD3-score04-3=

| RD4-seed01=3
| RD4-team01= N Almagro
| RD4-score01-1=6
| RD4-score01-2='''6
| RD4-score01-3=
| RD4-seed02=2
| RD4-team02= T Berdych
| RD4-score02-1=4
| RD4-score02-2=4
| RD4-score02-3=
}}

 Čtyřhra 
 Nasazení párů 
  Marcelo Melo /  Bruno Soares (semifinále)
  Eric Butorac /  Jean-Julien Rojer (vítězové)'  František Čermák /  Filip Polášek (semifinále)
  Santiago González /  David Marrero ''(finále)

Pavouk

Reference 
 Pavouk dvouhry
 Pavouk kvalifikace dvouhry
 Pavouk čtyřhry

ATP World Tour 2011
Open de Nice Côte d’Azur
Tenis ve Francii v roce 2011